malavijska kvača, valuta Malavija
 zambijska kvača, valuta Zambije

Valute